Lexus LFA
 Liga de Fútbol Americano Profesional
 Liga Futbolu Amerykańskiego
 Lake Forest Academy
Lolland Falster Alliancen, poprzednia nazwa duńskiej drużyny Nykøbing FC
 London Football Association
 Legacy Fighting Alliance
 Luftfahrtforschungsanstalt